Women’s Club ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Women’s Club (El Paso, Texas), NRHP-ID: 79002935
 Women’s Club (Olympia, Washington), NRHP-ID: 79002565